Woodward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Smith Woodward
 Bernard Barham Woodward
 Henry Woodward
 Thomas E. Woodward